Utpal Banerjee ist der Name folgender Personen:

* Utpal Banerjee (Informatiker) (* 1942), Informatiker
 Utpal Banerjee (Genetiker) (* 1957), US-amerikanischer Genetiker
 Utpal K. Banerjee (Utpal Kumar Banerjee, * 1935), Ingenieur und Kulturwissenschaftler